Stand by Me (Ben E. King), nummer van Ben E. King uit 1961 dat meermaals gecoverd werd
 Stand by Me (film), Amerikaanse film uit 1986